Noirefontaine (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Doubs
 Noirefontaine (België), een deelgemeente van de Belgische stad Bouillon